Murzy – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Gródek.
 Murzy – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Udział.